Telex kan syfta på:

 Telex – abonnenttelegrafi
 Telex (musikgrupp)
 Tele-X – nordisk satellit uppskjuten 1989
 Telex.hu – ungersk webbplats